«Личная жизнь директора» — советский двухсерийный цветной художественный фильм 1981 года, производственная драма по мотивам одноимённого романа Валерия Гейдеко. Поставлен режиссёром Владимиром Шределем на Киностудии «Ленфильм».
Телевизионная премьера фильма в СССР состоялась 17 апреля 1982 года.

Сюжет 
Директор крупного целлюлозно-бумажного комбината в Карелии Игорь Сергеевич Новиков (Валерий Приёмыхов) для освоения нового проекта очистных сооружений, после мучительных размышлений, принимает нелёгкое для себя решение — останавливает производство и прекращает сброс химических отходов в реку.
Назревает жуткий конфликт в министерстве. Но Новиков спокоен: на его стороне телевидение, пресса, партийные органы и любимая женщина — автор проекта очистных сооружений Ирина Румянцева…

Некоторые станут его союзниками, некоторые выступят против подобного решения. Новиков «горит» на работе, и любимая женщина выставляет претензии, что он, из-за своей постоянной занятости, отстает от неё в культурном развитии, в отношениях назревает кризис…

Фильм рассказывает о человеке, который считает, что он ответственен за всё, что делает на этой земле. О его горестях и радостях, о том, чем он живёт и на что надеется.
Главенствующая тема фильма — защита окружающей среды. И роль человека, его гражданская позиция.

В ролях 
 Валерий Приёмыхов — Игорь Сергеевич Новиков
 Валентина Панина — Ирина Анатольевна Румянцева, эксперт по охране природы

 Валентин Смирнитский — Вадим Черепанов
 Алексей Герман — Константин Мустафиди (роль озвучил — Игорь Ефимов)
 Владимир Кузенков — Вячеслав Котельников
 Наталья Фатеева — Люся, бывшая жена Игоря
 Роман Громадский — Андрей Колобаев, секретарь горкома партии
 Виктор Костецкий — Алексей Ермолаев, парторг
 Валентин Жиляев — Барвинский
 Владимир Зумакалов — Чантурия
 Юрий Башков — Кандыба
 Олег Белов — Амбаров
 Виктор Перевалов — Саша, водитель Новикова

В эпизодах 

 Григорий Аронов — эпизод
 Борис Аракелов — Сергей Владимирович Трепачёв
 И. Бибеев
 Вячеслав Васильев — посетитель ресторана
 Владимир Герасимов — мастер по обивке дверей
 Андрей Калашников — мастер по обивке дверей
 Надежда Карпеченко — эпизод
 Н. Лапочкина
 Р. Мажуйльене
 Павел Махотин — Володин, организатор международных выставок
 Г. Мазо
 Наташа Никитина — Мариша, дочь Ирины
 Маргарита Пронина
 Юрий Прокофьев — Сергей Иванович
 Виктор Семёновский — Туманов
 Жанна Сухопольская — эпизод
 А. Стеценко
 Георгий Тейх — сосед Ирины
 Александр Чечулин — эпизод
 Марина Юрасова — Марья Андреевна, секретарша
 В титрах не указаны:
 Николай Бриллинг — Тоойва Карлович Лукооня, директор рыбколхоза
 Вячеслав Васильев — посетитель ресторана
 Алексей Жарков — Гена Авдеев, работник комбината (озвучил</small> Валерий Захарьев)
 Ирена Кряузайте — пассажирка самолёта
 Николай Кузьмин — Авдеев, отец Гены
 Олег Летников — фотограф Васильев
 Валерий Миронов — встречающий Котельникова в Ленинграде
 Казимирас Прейкштас — Казимир Викентьевич, сосед Новикова
 Сергей Приселков — Юхан, работник рыболовецкого колхоза
 Олег Хроменков — Иван Иванович, начальник отдела снабжения комбината

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Валентин Михайлов, Игорь Шевцов
 Режиссёр-постановщик — Владимир Шредель
 Оператор-постановщик — Александр Чечулин
 Художник-постановщик — Алексей Рудяков
 Композитор — Альберт Пресленев
 Звукооператор — Евгений Нестеров
 Дирижёр — Станислав Горковенко
 Режиссёр — Л. Гальба
 Оператор — С. Филановский
 Монтаж — Анастасии Бабушкиной
 Грим — Г. Грушиной
 Костюмы — Татьяны Милеант
 Консультант — Е. Воробьёва
 Редактор — Константин Палечек
 Режиссёрская группа — Г. Капицкая, Л. Исаченко, И. Шмелёва, Н. Васильева
 Административная группа — К. Кураева, В. Ильин, Н. Калдыбаев
 Ассистенты:оператора — И. Бибеевзвукооператора — Леонид Изаковпо монтажу — Я. Хуторянская
 Художник-декоратор — Ю. Ротин
 Реквизитор — Н. Лапочкина
 Костюмер — Г. Банковская
 Мастер света — К. Степанов
 Директор картины — Юрий Джорогов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1981 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-мелодрамы СССР
Производственные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации романов СССР